USS Long Island — кораблі ВМС США, названі на честь острова Лонг-Айленд у Нью-Йорку.

 USS Long Island (SP-572) — паровий траулер. Придбаний ВМС США у 1917 році, проданий у 1919 році.
 USS Long Island (CVE-1) — ескортний авіаносець однойменного типу. На службі протягом 1941-1946 років. Проданий для переобладнання на торгове судно. Зданий на злам у 1977 році.

Назви військових кораблів США